Ash Street School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ash Street School (Massachusetts), NRHP-ID: 80000542
 Ash Street School (New Hampshire), NRHP-ID: 75000232